Technokracja („techno” od greckiego tekhne – umiejętność, „kracja” od greckiego kratos – „władza”) może odnosić się do:

 Technokracja (polityka) – ustrój państwowy oparty na rządach specjalistów
 Ruch Technokratyczny – ruch społeczny zapoczątkowany w USA w latach 20.
 Technokracja (Mag: Wstąpienie) – organizacja w grze fabularnej Mag: Wstąpienie